Дедал () — персонаж давньогрецької міфології.
 Дедал — проект зорельота.